

Балдово — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Балдово — село в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства